Бучаев — фамилия; имеет женскую форму Бучаева.
 Бучаев, Ахмед Гамидович (род. 1965) — российский экономист, ректор ДГУНХ (2021—н.в.);
 Бучаев, Гамид Ахмедович (род. 1936) — советский и российский экономист, ректор ДГУНХ (1991—2008);
 Бучаев, Яхья Гамидович (род. 1971) — российский экономист, ректор ДГУНХ (2008—2021)